TCP steht als Abkürzung für:
 Tape Carrier Package, ein Trägermaterial für integrierte Schaltkreise
 Tatgemeinschaft Christlicher Pfadfinderinnen, siehe Bund Christlicher Pfadfinderinnen
 Temporary Checkpoint, siehe Kontrollstelle
 Tool Center Point, siehe Endeffektor
 Transmission Control Protocol, ein Transportprotokoll im Internet
 Tratado de Comercio de los Pueblos, ein südamerikanisches Handelsabkommen, siehe Handelsvertrag der Völker
 Flughafen Taba in Ägypten (IATA-Airport-Code)

Chemische Substanzen:
 Tetrachlorphenole
 Tricalciumphosphat, siehe Calciumphosphat
 Trichlorphenole
 Trikresylphosphate

TCP